Штайн, Штейн (,  — камень) — фамилия, топоним, технический термин.

Персоналии

А 
 Штейн, Абрам Львович (1915—2004) — российский литературный критик, литературовед, историк театра.
 Штейн, Августин Августинович (1875—1905) — штабс-капитан, погибший во время Севастопольского восстания.
 Штайн, Аксель (род. 1982) — немецкий актёр кино и дубляжа.
 Штейн, Александр Петрович (1906—1993) — советский писатель, драматург, сценарист.
 Штейн, Алексей Фёдорович

Б 
 Штейн, Бен (род. 25 ноября 1944) — американский юрист, писатель, журналист, актёр, режиссёр, сценарист, спичрайтер, телеведущий, педагог, политический и экономический обозреватель.

В 
 Штейн, Василий Александрович (1893—1938 или 1941) — советский и украинский библиотековед.
 Штейн, Вера Фёдоровна (1881—1971) — русская и советская художница и скульптор, член Союза художников СССР с 1934 года.
 Штейн, Виктор Морицович (1890—1964) — советский экономист и китаевед.

Г 
 
 Штейн, Герман фон (1854—1927) — военный министр королевства Пруссия в 1916—1918 годах, генерал артиллерии.
 Гертруда Штейн (1874—1946) — американская писательница, теоретик литературы.
 Штайн, Гизела (1934—2009) — немецкая актриса театра и кино.
 Штейн, Григорий Аркадьевич (род. 1939) — заслуженный работник народного образования Украины, отличник народного образования Украины, кандидат экономических наук.

Е 
 Штейн, Евгений Фёдорович (1869—1961) — российский дипломат.

И 
 Штейн, Иван Фёдорович (? — 1837) — русский антрепренёр.
 Штейн, Илья Израилевич — учёный в области строительных материалов.
 Штейн, Исаак Вульфович (1904—1936) — деятель органов государственной безопасности.

К 
 Штайн, Клара Эрновна (род. 1946) — российский лингвист, филолог, специалист в области изучения художественного текста, метапоэтики, кавказоведения.
 Штайн, Клиффорд (род. 1965) — американский учёный в области компьютерных наук.
 Штейн, Константин Львович фон (1829—1888) — русский военачальник, генерал-лейтенант.

Л 
 Штайн, Лео (1861—1921) — австрийский драматург и либреттист.
 Штейн, Леонид Захарович (1934—1973) — советский шахматный гроссмейстер.
 Штейн, Лоренц фон (1815—1890) — немецкий философ-гегельянец, правовед, историк.
 Штейн, Людвиг (1859—1930) — философ, по происхождению немец из Венгрии.
 Штейн, Люк (род. 1993) — зимбабвийский горнолыжник, участник Олимпийских игр 2014 года.

М 
 Штайн, Марк (род. 1985) — немецкий футболист, защитник.
 Штейн, Михаил Гиршевич (1933—2009) — российский историк, профессор Петербургского института иудаики, доктор исторических наук.

Н 
 Штейн, Николай Владимирович (1914—1941) — советский боксёр.

П 
 Штейн, Павел Семёнович (1951—2015) — российский политик.
 Штайн, Петер (род. 1937) — немецкий театральный режиссёр.
 Штейн, Пётр Александрович (1947—2007) — российский театральный режиссёр.

Р 
 Штайн, Рольф Альфред (1911—1999) — французский тибетолог и синолог польского происхождения.

С 
 Штейн, Сергей Иосифович (1910—1994) — писатель-фантаст, издававшийся под псевдонимом Сергей Снегов (Козерюка).
 Штейн, Сергей Львович (1911—1977) — театральный режиссёр, педагог.
 Штейн, Станислав Фёдорович (1855—1921) — профессор медицины, заведующий Клиникой ушных и горловых болезней на Девичьем поле.

У 
 Штайн, Ульрих (род. 1954) — немецкий футболист, вратарь.

Ф 
 Штейн, Фёдор Фёдорович (1819—1893) — пианист и педагог.
 Штайн, Фраймут (1924—1986) — немецкий (ФРГ) фигурист-одиночник.
 Штейн, Фридрих-Казимир (около 1750 — после 1811) — основоположник лесного образования в России, надворный советник.
 Штейн, Фридрих фон (1818—1885) — немецкий зоолог и естествоиспытатель.

Х 
 Штайн, Хорст Вальтер (1928—2008) — немецкий дирижёр и педагог.
 Штейн, Христиан Готфрид Даниил (1771—1830) — географ, автор ряда научных трудов.

Ш 
 Штейн, Шарлотта фон (1742—1827) — придворная дама герцогини Анны Амалии Саксен-Веймар-Эйзенахской.

Э 
 Штайн, Эдит (1891—1942) — немецкий философ, католическая монахиня (кармелитка), погибшая в концлагере Освенцим из-за своего еврейского происхождения.
 Штайн, Эдуард (1818—1864) — немецкий композитор и дирижёр.
 Штейн, Эммануил Алексеевич (1934—1999) — писатель, знаток эмигрантской поэзии, автор антологий и справочников, собиратель книг.

Семьи 
 фон Штейн — дворянский род.

Топонимы 
 Штайн — город в Баварии.
 Штайн — коммуна в Шлезвиге-Гольштейне.
 Штайн — поселение в коммуне Оденталь (Северный Рейн-Вестфалия).
 Штайн — коммуна в Австрии.
 Штайн — коммуна в Швейцарии в кантоне Санкт-Галлен.
 Штайн — озеро в Швейцарии в кантоне Берн.
 Штайн — ледник в Швейцарии в кантоне Берн.
 Штайн — виноградник в Нижней Франконии (Германия).
 Штайн — крупный средневековый замок в немецком городе Хартенштайн в федеральной земле Саксония.

В технике 
 Штейн — промежуточный продукт при получении некоторых цветных металлов.

См. также 
 
 Бардин-Штейн, Марк Борисович (1917—1987) — молдавский советский электрохимик.
 Штайн-на-Рейне — город в Швейцарии.
 Штайн-Нойкирх — коммуна в Германии.
 Врата Штайна — визуальная новелла и аниме-сериал по её мотивам.

Примечания